Nangle ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Nangle, US-amerikanische Schauspielerin und Drehbuchautorin 
 Edward Nangle (1799–1883), irischer Kirchenminister 
 Romello Nangle (* 1995), britischer Fußballspieler